Ягодово:
 Ягодово — село в Монтанской области Болгарии
 Ягодово — село в Пловдивской области Болгарии